Владимир Васильевич Адзерихо (род. 18 августа 1929, село Живоглодовичи Краснослободского района, ныне Минской области Республики Беларусь — ?) — украинский советский деятель, секретарь Запорожского областного комитета КПУ, 1-й секретарь Заводского районного комитета КПУ города Запорожье.

Биография 
Родился в крестьянской семье Василия Яковлевича Адзерихо и Ольги Антоновны Адзерихо-Киняк. В 1935 году вместе с родителями переехал в город Лысьва Пермской области. С 1937 по 1947 год учился в средней школе города Лысьва.

В сентябре 1947 — феврале 1954 года — студент факультета электрификации промышленности и транспорта Московского энергетического института, получил специальность инженера-электромеханика.

В мае 1954 — июне 1958 года — мастер-электрик, в июне 1958 — феврале 1959 года — старший мастер-электрик, в феврале 1959 — марта 1961 года — старший электрик сталеплавильного цеха № 1 Запорожского завода «Днепроспецсталь».

Член КПСС с августа 1958 года.

В марте 1961 — сентябре 1964 года — секретарь партийного комитета Запорожского завода «Днепроспецсталь».

В сентябре 1964 — сентября 1966 года — старший инженер и секретарь партийной организации на строительстве завода Представительства производственного объединения «Проммашэкспорт» в городе Дургапур Республики Индии.

15 декабря 1966 — 24 ноября 1967 — главный электрик Запорожского завода «Днепроспецсталь».

24 ноября 1967 — 23 июня 1970 — секретарь партийного комитета Запорожского завода «Днепроспецсталь».

23 июня 1970 — 23 апреля 1973 — 1-й секретарь Заводского районного комитета КПУ города Запорожье.

21 марта 1973 — 19 марта 1976 — заместитель председателя, 19 марта 1976 — 30 июня 1977 — 1-й заместитель председателя Запорожского областного совета народных депутатов.

30 июня 1977 — 20 февраля 1990 — секретарь Запорожского областного комитета КПУ (по промышленности).

С февраля 1990 года — на пенсии в городе Запорожье.

Семья 
Жена, Михалева Галина Александровна, работала заместителем начальника планового отдела Запорожского метизного завода.

Награды 
 орден Октябрьской Революции (30.03.1971)
 медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 медали

Источники 
 Шиханов Р. Заводський район міста Запоріжжя (1969—2009 роки): становлення та розвиток місцевих органів влади — Запоріжжя, 2009

Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Секретари Запорожского обкома КП Украины